Група B на Евро 2016 започва на 11 юни 2016 г. и завършва на 20 юни 2016 г. Групата се състои от , ,  и .

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Първи кръг

Уелс срещу Словакия

Англия срещу Русия

Втори кръг

Русия срещу Словакия

Англия срещу Уелс

Трети кръг

Русия срещу Уелс

Словакия срещу Англия

Източници

Външни препратки 
 Евро 2016 – Група B

Г